Сама́дов — фамилия; имеет женскую форму Самадова. Известные носители:
 Самадов, Абдужалил Ахадович (1949—2004) — таджикский государственный деятель, премьер-министр Таджикистана (1993—1994).
 Самадов, Агасиф (1989) — азербайджанский самбист.
 Самадов, Ибрагим Беркманович (род. 1968) — советский, российский и казахстанский тяжелоатлет, чемпион мира (1991).

 Самадова, Елизавета (род. 1995) — украинская и азербайджанская волейболистка.

См. также 
 Самедов